Elliott Smith může být:

 Elliott Smith (1969–2003) – americký písničkář a hudebník
 Grafton Elliot Smith (1871–1937) – australsko-britský archeolog a anatom
 Elliott F. Smith (1931–1987) – americký republikánský politik